Второй дивизион чемпионата Уругвая 2014/2015 () — 74-й сезон Второго дивизиона чемпионата Уругвая. Он начался 13 сентября 2014 года и закончился 13 июня 2015 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Примеру

Ссылки 
 Второй дивизион Уругвая 2014/2015 на rsssf.com 
 Второй дивизион Уругвая 2014/2015 на soccerway.com 

2014/2015
Уругвай
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2014 году
Спорт в Уругвае в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015